Christian Meier (1929-), historien allemand ;
 Christian Meier (1970-), acteur péruvien ;
 Christian Meier (1985-), coureur cycliste canadien.